О́уэн Лиам Но́лан (; род. 12 февраля 1972 года в Белфасте, Северная Ирландия, Великобритания) — бывший канадский хоккеист, нападающий. Нолан провел в Национальной хоккейной лиге 18 сезонов, в течение которых выступал за клубы «Квебек Нордикс», «Колорадо Эвеланш», «Сан-Хосе Шаркс», «Торонто Мейпл Лифс», «Финикс Койотис», «Калгари Флеймз» и «Миннесота Уайлд». Также провел один сезон за клуб Швейцарской национальной лиги «Цюрих Лайонс». В составе сборной Канады принимал участие в чемпионате мира 1997 года и Олимпийских играх 2002 года. Является чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Игровая карьера

Юношеский хоккей 
Нолан вырос в , Онтарио, где играл за клубы . В 1988 году он был задрафтован клубом Хоккейной лиги Онтарио .

«Квебек Нордикс», «Сан-Хосе Шаркс» 

Нолан был выбран на драфте 1990 года под общим 1-м номером клубом НХЛ «Квебек Нордикс» и провел в составе клуба пять полных сезонов, а также начало сезона 1995-96 (первого после переезда команды в Колорадо и смены названия на «Колорадо Эвеланш»), после чего был обменян в «Сан-Хосе Шаркс» на Сандиса Озолиньша. В составе «Шаркс» Нолан стал капитаном, а в сезоне 1999—2000 установил личный рекорд по очкам — 84. В плей-офф того же года «Сан-Хосе», посеянный восьмым, смог обыграть первого сеяного — «Сент-Луис Блюз» — в семи матчах. Сам Нолан в этой серии смог забросить шесть шайб (лучший показатель в команде). В седьмой игре серии за 10 секунд до конца первого периода Нолан забросил шайбу в ворота, защищаемые Романом Туреком, броском из средней зоны, сделав счет 2:0 и обеспечив «Акулам» победу в матче и серии.

«Торонто Мейпл Лифс» 

Нолан был обменян в «Торонто Мейпл Лифс» незадолго до окончания периода обменов в 2003 году на , Брэда Бойса и право выбора в первом раунде ближайшего драфта. Однако, пребывание в «Торонто» омрачилось чередой травм, в результате чего Нолан не раскрыл своего потенциала в составе новой команды и разочаровал болельщиков и специалистов.

Нолан известен тем, что смог добиться от клуба и руководства НХЛ внесения в свой контракт пункта о том, что в связи с отменой сезона 2004-05 из-за локаута, он вправе продлить свой контракт на сезон 2005-06. Однако, вначале это его требование серьёзно оспаривалось руководством НХЛ и особенно клубом «Торонто Мейпл Лифс». После понижения потолка зарплат клуб стал считать Нолана слишком высокооплачиваемым и отказался признать требования Нолана. Нолан возражал, считая, что он не только вправе рассчитывать на дополнительный год контракта, но и на получение зарплаты за отмененный сезон 2004-05 в связи с тем, что был травмирован. Клуб, после локаута признавший Нолана здоровым, заявил, что травма была получена не на льду, и отказался выплатить Нолану требуемые им $12 млн. Дело было рассмотрено арбитражным судом. Вердикт был вынесен в конце 2006 года, но условия соглашения между руководством «Торонто» и Ноланом раскрыты не были. В сезоне 2005-06 Нолан усиленно лечил травмированные колени, тренируясь в Сан-Хосе в ледовом дворце «Акул». Перед началом плей-офф Нолан заявил, что, хотя некоторые команды НХЛ (в том числе, «Сан-Хосе») хотели подписать с ним контракт, он решил, что, во-первых, должен до конца восстановиться от травм, чтобы избежать рецидива, во-вторых, посчитал, что это было бы некорректно по отношению к «Торонто», контракт с которым в то время все ещё действовал.

Последние годы карьеры 
Летом 2006 года Нолан как свободный агент рассмотрел несколько предложений от клубов НХЛ и подписал однолетний контракт с «Финикс Койотис». В течение сезона в составе «Финикса» Нолан забросил 16 шайб и отдал 24 голевых передачи. После окончания сезона он вновь стал свободным агентом.

2 июля 2007 года Нолан подписал контракт с «Калгари Флэймз». Перед началом сезона он был избран помощником капитана. 22 октября 2007 года Нолан сыграл свой 1000-й матч в НХЛ.

6 июля 2008 года Нолан подписал двухлетнее соглашение с клубом «Миннесота Уайлд». 10 марта 2009 года Нолан забросил свою 400-ю (а заодно и 401-ю) шайбу в НХЛ в матче против «Сан-Хосе Шаркс».

Перед началом сезона 2010-11, будучи свободным агентом и имея желание продолжить карьеру в НХЛ, Нолан, однако, не получил предложений. После начала сезона, чтобы не растерять форму Нолан 20 октября 2010 года подписал контракт с клубом Швейцарской национальной лиги «Цюрих Лайонс».

4 августа 2011 года после возвращения из Швейцарии Нолан получил пробное предложение от «Ванкувер Кэнакс» поучаствовать в тренировочном лагере команды. 25 сентября 2011 года Нолан был отпущен из «Ванкувера» без контракта.

7 февраля 2012 года на пресс-конференции в Сан-Хосе Нолан заявил о завершении профессиональной карьеры. До завершения карьеры Нолан оставался последним из действующих игроков, кто выступал в составе «Квебек Нордикс».

Интересные факты и личная жизнь 
 В детстве занимался бейсболом и футболом. Не умел кататься на коньках до 9 лет, пока его мать не купила подержанную пару коньков за $10.
 Семья переехала из Северной Ирландии в Канаду, когда ему было 7 месяцев.
 Его фото было на обложке диска с игрой NHL 2001.
 Владеет двумя ресторанами в Сан-Хосе, Калифорния.
 Нолан и его жена Дайана воспитывают дочь Джордан и сына Дилана.
 Нолан — один из ведущих программы канадского телевидения о рыбалке Fish TV.

Достижения 
 Участник Матча всех звезд НХЛ в 1992, 1996, 1997, 2000 и 2002 гг.
 Чемпион мира по хоккею 1997 года
 Олимпийский чемпион по хоккею 2002 года

Статистика

Клубная

Международная

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте The Internet Hockey Database

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные правые нападающие
Игроки «Квебек Нордикс»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Миннесота Уайлд»
Игроки ХК «Цюрих Лайонс»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Первые номера драфтов НХЛ
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой